NNB steht für:
 Numismatisches Nachrichtenblatt
 Santa Ana Airport (Salomonen) (IATA-Code), Flughafen von Owaraha, Salomonen

nnb steht für:
 Nande (ISO-639-3-Code), eine der Bantusprachen

Abkürzung